Il toponimo Iacobeni può riferirsi a diverse località della Romania:

 Iacobeni, comune del Distretto di Sibiu
 Iacobeni, comune del Distretto di Suceava